Gustave Francotte (1852 - 1925), un avocat et homme politique belge.
 Oscar Francotte (1857 - 1935), un architecte belge.
 Xavier Francotte (1854-1931), médecin psychiatre belge.
 Robert Francotte (1894-1985), homme politique français.